Meskó Zoltán (1883–1959) nyilas politikus
 Meskó Zoltán (1986–) erdélyi származású amerikai amerikaifutball-játékos